Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 14 по 17 октября 2012 года в Абу-Даби, ОАЭ. Две лучшие команды турнира получили право играть в третьем дивизионе чемпионата мира 2013 года.

Участвующие команды 

В турнире принимали участие 4 национальные команды — две из Европы и две из Азии. Сборные Греции и Монголии пришли из третьего дивизиона, сборные ОАЭ и Грузии не участвовали в прошлогоднем турнире третьего дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей квалификации третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года.

Главные судьи
  Ладислав Сметана
  Расмус Топпель
  Джордже Фазекас

Линейные судьи
  Тодор Крастев
  Бенас Якшис
  Луис Белен
  Алехандро Гарсия Банос
  Михаэль Рорер

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+4).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Каха Амбролава
  Нталимпор Плуцис
  Мунхболд Баярсайхан
  Халед Аль-Суваиди

Примечания

Ссылки 

 
 

Хоккей
3К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ОАЭ
Хоккей
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Чемпионаты мира в ОАЭ